Finland var med första gången vid Olympiska sommarspelen 1908, och har deltagit i samtliga sommar- och vinterspel sedan dess. 1952 var Finland värdnation för olympiska sommarspelen i Helsingfors. 

Finländska tävlande har totalt vunnit 302 medaljer i sommarspelen, de flesta i löpning och brottning. Finland har vunnit 156 medaljer i vinterspelen, de flesta i längdskidåkning.

Medaljtabeller

Medaljer efter sommarspel

Medaljer efter vinterspel

Medaljer efter sommarsporter

Medaljer efter vintersporter